Виља Хуарез има више значења:

 Виља Хуарез (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виља Хуарез, Дешуесадеро (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виља Хуарез (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виља Хуарез (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Виља Хуарез (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља Хуарез (Виља Хуарез, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља Хуарез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Хуарез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Хуарез, Ел Теколоте (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику